Rance bezeichnet:
mehrere Flüsse in Frankreich 
 Rance, ein Küstenfluss in der Region Bretagne, der in den Atlantik mündet
 Rance (Célé), ein Fluss in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, der in den Fluss Célé mündet
 Rance (Luy), ein Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, der in den Fluss Luy de France mündet
 Rance (Tarn), ein Fluss in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, der in den Fluss Tarn mündet

als Ortschaft:
 Rance, ein Ortsteil der Gemeinde Sivry-Rance in der Wallonie

Diverses
 Rance (Spieleserie): eine japanische Computerspielreihe

Rance oder Rancé ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Jean Le Bouthillier de Rancé  (1626–1700), französischer Adliger und Mönch, Begründer des Trappistenordens
 Hubert Elvin Rance (1898–1974), britischer Generalmajor und Gouverneur von Birma, Trinidad und Tobago
 Terry Rance (* 1953), britischer Musiker, Gitarrist von Iron Maiden, siehe Iron Maiden

Siehe auch: 
 Rancé